Tappeto  – drappo di tessuto di materiale vario ottenuto con la lavorazione a nodi
Tappeto  – in botanica, strato di cellule dell'antera
Pagina tappeto  – decorazione di pagine provenienti da manoscritti miniati
Pitone tappeto  – serpente della famiglia dei Pythonidae